Le Molinette (Molinëtte in piemontese) – zona a sud-est di Torino, ubicata a nord del quartiere Nizza Millefonti
 Ospedale Molinette – parte del polo sanitario torinese della Città della Salute
 Carducci-Molinette – fermata della metropolitana di Torino, nel quartiere Nizza Millefonti